Леда и лебедь:

 Леда и лебедь — популярный иконографический сюжет:
 Леда и лебедь (Корреджо)
 Леда и лебедь (Леонардо да Винчи)
 
 
 Атомная Леда — картина Сальвадора Дали
  — статуя в Копенгагене

См. также